

Patronymes 
Tsvetkov (masculin ; ) ou Tsvetkova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexeï Tsvetkov (1975-), écrivain russe 
 Alekseï Tsvetkov (1981-), joueur de hockey sur glace russe
 Evgueni Tsvetkov (1988-), joueur de volley-ball franco-russe
 Ioulia Tsvetkova (1985-), joueuse de volley-ball russe
 Ioulia Vladimirovna Tsvetkova (1993-), artiste et militante russe
 Maxim Tsvetkov (1992-), biathlète russe.

Patronyme russe